Hermann Grote ist der Name folgender Personen:

* Hermann Grothe (Ingenieur) (1839–1885), Ingenieur und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hermann Grothe (Gewerkschafter) (1860–1940), deutscher Gewerkschafter und Wohnungsbaufunktionär
 Hermann Grothe (General) (1894–1959), deutscher Generalmajor